Киржи може да се односи на:

 Киржи (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Киржи (Север), насељено место у Француској, у департману Север